Die Open 13 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Februar 2011 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Buenos Aires der Copa Claro gespielt. Letzterer zählte genau wie die Open 13 zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Michaël Llodra war der Titelverteidiger im Einzel, er schied jedoch in diesem Jahr bereits im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Robin Söderling, welcher sich im Finale in drei Sätzen gegen Marin Čilić durchsetzte. Dies war für Söderling bereits der dritte ATP-Titel in diesem Jahr und sein neunter insgesamt. Auch im Doppel war Llodra zusammen mit Julien Benneteau Titelverteidiger, er trat jedoch in diesem Jahr nicht an. Benneteau zog zusammen mit Jo-Wilfried Tsonga erneut ins Finale ein, verlor jedoch in einem knappen Match gegen Robin Haase und Ken Skupski. Für Haase und Skupski, die im Finale einen Matchpoint abwehrten, war es der erste gemeinsame ATP-Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 512.750 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 576.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 12. bis 14. Februar 2011statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 33 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Marseille